

Codici 
 YLM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Clinton Creek (Canada)

Nei giochi 

 Sul gioco Urban Terror la sigla YLM è usata come tag di un clan (Your Last Memories)